Minus (иногда пишут как M_nus) — звукозаписывающий лейбл канадского диджея и музыканта Ричи Хотина (). Был основан в 1998 году и был задуман как место, где издавалась бы электронная музыка с минималистичным звучанием.

История 
В отличие от лейбла Plus 8, где издавалась музыка больше предназначенная для танцпола с достаточно жестким уклоном, концепция Minus была заточена под минимализм, к которому тяготел Ричи Хотин. На этом лейбле Ричи выпустил несколько альбомов своего знаменитого проекта Plastikman, компиляцию свой концептуальной серии Concept, плюс здесь же дебютировали (или получили более широкую известность) многие молодые музыканты, вроде Мэтью Джонсона (), Мэтью Дира (), Марка Хоула (), Магды (), Трой Пирса () и некоторых других.
Имеет подлейбл — Item & Things, который в 2006 году запустили Магда, Трой Пирс и Марк Хоул.

Ссылки 
 Официальный сайт лейбла
 Наиболее полная дискография лейбла
 «Minus, как инструмент маркетинга»
 Официальный дистрибьютор лейбла Minus в России

Лейблы звукозаписи, основанные в 1998 году
Инди-лейблы
Техно-лейблы
Лейблы звукозаписи Канады